Đurđevac je lahko:
 Đurđevac, mesto na Hrvaškem
 Đurđevac, naselje v Srbiji